Zugenbach ist ein Gewässername:

 Zugenbach (Auenbach), rechter Zufluss des Auenbachs (zur Ablach, zur Donau) bei Sauldorf, Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg
 Zugenbach (Kneblezbächle), rechter Zufluss des Kneblezbächles (zur Köhlgartenwiese) nach Stockmatt,  Gemeinde Kleines Wiesental, Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg